Az 1985–1986-os labdarúgó bajnokságot a Honvéd nyerte a Pécsi MSC és a Rába ETO előtt.
Sorrendben harmadszor lett bajnok a Honvéd. Ezt az eredményt úgy érte el, hogy a hazai pálya felújítása miatt, a Vasas Fáy utcai vagy a Knopp utcai pályán fogadta az ellenfeleket. A világbajnokság miatt gyorsított ütemben kellett lejátszani a tavaszi fordulókat. Új szabály lépett életbe, a kapusnak haza adni a labdát csak a tizenhatoson kívülről szabad. Izgalmas meccset vívott a Honvéd és az MTK. Az MTK 1-4-ről fordított 5-4-re, majd egyenlített a Honvéd, 5-5 lett a végeredmény. Négy gól tizenegyesből esett. A Csepel és a Volán elbúcsúztak az első osztálytól. A két feljutó pedig a Dunaújváros és az Eger.

Mindenki a világbajnoki jó szereplést várta. A "C"-csoportban a Szovjetunió, Kanada és Franciaország volt az ellenfél. Fájdalmas 6-0-s vereséggel kezdett a magyar csapat a Szovjetunió ellen. Kanadát legyőzte 2-0-ra, de a francia válogatott nyert a harmadik mérkőzésen 3-0-ra. Így a tizenhat közé sem került be a magyar együttes. Pedig, ha csak eggyel kevesebb gólt kaptunk volna, akkor Uruguay helyett mi jutottunk volna tovább, és a nyolcaddöntőben megmérkőzhettünk volna a Maradona vezette Argentínával.

A Magyar Népköztársasági-kupa döntőjét a Népstadionban a Vasas nyerte 0-0-s döntetlen után tizenegyesekkel 5-4-re a Ferencváros ellen.

A végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd játékosai
Andrusch József 30) – Sallai Sándor (29), Nagy Antal (26), Garaba Imre (26), Gyimesi László (28) – Sikesdi Gábor (28), Fitos József (29), Détári Lajos (27) – Bodonyi Béla (26), Dajka László (30), Kovács Kálmán (27).
Játszott még: Cseh András (18), Kerepeczky György (16), László István (16), Dózsa Attila (10), Fodor Imre (7), Tóth József (6).
Edző: Komora Imre
Az ezüstérmes Pécsi MSC Honvéd játékosai
Bodnár László 30) – Kónya Mihály (27), Toma Árpád (30), Róth Antal (19), Brezniczky Sándor (29) – Megyeri Károly (24), Turi Zsolt (28), Czérna Sándor (23), Lőrincz Sándor (29) – Lovász Ferenc (25), Mészáros Ferenc (18).
Játszott még: Bérczy Balázs (17), Dobány Lajos (16), Lutz Jakab (12), Bendes Tibor (11), Csoboth Róbert (10), Dárdai Pál (10), Udvardi Zoltán (9), Réfi Gábor (7), Márton Gábor (5), Takács Jenő (4), Tomka János (2), Pillinger Béla (1).
Edző: Garami József
A bronzérmes Rába ETO játékosai
 Mészáros Ferenc (23) – Csonka Gyula (27), Hlagyvik Gábor (23), Rezi Lajos (22), Turbék István (23) – Rubold Péter (27), Hannich Péter (27), Preszeller Tamás (29) – Melis Béla (27), Szentes Lázár (15), Hajszán Gyula (26).
Játszott még: Szíjártó László (16), Sarlós András (15), Szabó Ottó (15), Horváth Róbert (12), Somogyi József (12), Menyhárt Ernő (11), Rugovics Vendel (8), Ulbert Tibor (7), Weimper István (5), Fischli Róbert (3), Inczédi Lajos (2), Kiss Zsolt (2), Süle János (2), Csikós Lajos (1), Ördög József (1), Póczik József (1).
Edző: Verebes József

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 Nemzetisport.hu
 

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok